Algadefe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algadefe (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Algadefe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar